Sublimation og sublimering har flere betydninger:

 Sublimation (faseovergang)
 Sublimation (psykologi)